Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 29. Европском првенству у атлетици у дворани 2007. одржано је од 2. и 4. марта  у Бирмингему (Уједињено Краљевство). 

Титулу освојену у Мадриду 2005. није бранила Надзеја Астапчук  из Белорусије, због двогодишње суспензије, коју је добила, убог узимања наркотика на Светском првенству 2005 . у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 бацачица кугле из 8 земаља.

  Белорусија (2)
  Италија (2)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Француска (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства у дворани 2007.
|-
|Светски рекорд 
|rowspan="3"| Хелена Фибингерова||rowspan="3"|   
|rowspan="2"|  22,50
|rowspan="2"| Јаблонец, Чехословачка
|rowspan="2"|19. фебруар 1977.
|-
| Европски рекорд
|-
| Рекорди европских првенстава
|  21,46| Сан Себастијан, Шпанија
| 13. март 1977.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне|rowspan="2"|Надин Клалнерт ||rowspan="2"|
|rowspan="2"|19,29|rowspan="2"|Зондерсхаузен, Немачка
|rowspan="2"| 24. фебруар 2007.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства у дворани 2007.
|-
| colspan="7" align=center bgcolor="honeydew"| Нових рекорда није било.
|}

 Најбољи европски резултати у 2007. години 
Десет најбољих европских бацачица кугле у дворани 2007. године до почетка првенства (2. марта 2007), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕПд 2005, Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
 Квалификације су одржане 3. марта, а квалификациона норма за финале износила је 18,00 м. Норму су испуниле три такмичарке (КВ) а осталих пет финалисткиња пласирало се на основу постигнутог резултата (кв). 

 Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 29. Европског првенства у дворани 1970—2007.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 2007. на сајту maik-richter.de
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 2007.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани